Danser est un verbe désignant le fait d’exécuter une danse, mais peut aussi désigner :
Danser, une revue culturelle de la presse française spécialisée dans l'actualité de toutes les formes de danse ;
 (1891-1943), botaniste néerlandais dont l’abréviation botanique standard est Danser.